Wanina () – nazwa m.in. toponimów w Rosji

Miejscowości 
 Wanina – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Wanina – wieś w Kraju Permskim

Rzeki 
 Wanina – prawy dopływ Jorsy w Republice Komi

Zobacz też 
 Wanino – rosyjskie osiedle typu miejskiego

Strony ujednoznaczniające